Dobra Voda je lahko:
 Dobra Voda, Bojnik (Srbija)
 Dobra Voda, Jagodina (Srbija)
 Dobra Voda, Bosna in Hercegovina
 Dobra Voda, Benkovac (Hrvaška)
 Dobra Voda, Čaglin (Hrvaška)
 Dobra Voda, Črna gora
 Dobrá Voda, del naselja Březnice, okraj Příbam, Češka